Acanthonotozomellidae är en familj av kräftdjur. Acanthonotozomellidae ingår i ordningen märlkräftor, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Acanthonotozomellidae 7 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Acanthonotozomellidae